Net může být:

 anglicky síť
 net – slangový zkrácený výraz pro Internet
 .NET – soubor technologií v softwarových produktech od společnosti Microsoft
 .net – generická doména nejvyššího řádu
 Net Yaroze – vývojářský kit pro konzoli PlayStation